Unheimliche Geschichten bezeichnet:

 Unheimliche Geschichten (1919), deutscher Stummfilm von Richard Oswald
 Unheimliche Geschichten (1932), deutscher Spielfilm von Richard Oswald
 Unheimliche Geschichten (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von 1981